Ogyū bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Aichi (heute: Toyota (Aichi))
 ein Lehen mit früherem Sitz in diesem, siehe Ogyū (Han)

Ogyū ist der Familienname folgender Personen:
 Ogyū Sorai, konfuzianischer Philosoph
 Sakurako Ogyū, japanische Jazzpianistin